Atrium má více významů:

 Atrium – architektonický prvek
 Hilton Prague – hotel v Praze-Karlíně, původním názvem Hotel Atrium
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Žižkov) – koncertní a výstavní síň Atrium

obchodní centra
 Atrium Flora – obchodní centrum v Praze na Žižkově
 Nákupní galerie Atrium – obchodní centrum v Praze na Novém Městě
 Obchodní centrum Atrium v Hradci Králové